The Definitive Collection — сборник лучших песен австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 16 июля 2002 года лейблом Universal Music в странах Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Об альбоме 
На сборнике в основном представлены песни — самые крупные хиты Ньютон-Джон в Европе, выпущенные с 1971 по 1981 год, исключения составляют лишь «The Grease Megamix» 1990 года и «I Need Love» из сборника Back to Basics: The Essential Collection 1971–1992 1992 года. Обложка альбома идентична обложке сборника Olivia Newton-John’s Greatest Hits 1979 года. По сути же альбом представляет собой аналог выпущенного годом ранее североамериканского сборника Magic: The Very Best of Olivia Newton-John.

Альбом имел успех в Великобритании, где занял 11-е место в хит-параде и разошёлся тиражом в сто тысяч экземпляров, получив золотую сертификацию. Альбом также получил золото в Японии.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Сборники Оливии Ньютон-Джон
Альбомы Universal Music Group
Сборники 2002 года
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм